Horologium kan syfta på:

 Horologium – en stjärnbild på södra stjärnhimlen, se Pendeluret
 Horologium – större urverk